Aegidientor oder Ägidientor ist der Name mittelalterlicher Stadttore in:

 Aegidientor (Braunschweig), siehe Befestigungsanlagen der Stadt Braunschweig
 Aegidientor (Hannover), siehe Aegidientorplatz